Radebeul steht für:

 Radebeul, Große Kreisstadt im Landkreis Meißen in Sachsen
 Radebeul, Ursprungsstadtteil der heutigen Stadt Radebeul, siehe Alt-Radebeul
 Radebeul (Gemarkung), Gemarkung des Ursprungsstadtteils der heutigen Stadt Radebeul
 Radebeul (bis 1934), seit 1924 Stadt, 1935 mit Kötzschenbroda zur heutigen Stadt Radebeul vereinigt

 (149884) Radebeul, einen Asteroiden des Hauptgürtels (Nr. 149884)

 Radebeul, einziges Semicontainerschiff der DSR vom Typ Monsun (Schiffstyp) der Warnowwerft

 Radebeul (D-ACKH), ein Flugzeug vom Typ Bombardier CRJ900 der Lufthansa Cityline

Siehe auch:
 Radebeule